La stagione 2018-2019 è la 102ª stagione di attività della National Hockey League (la 101 a di gioco effettivo). La stagione regolare è iniziata il 3 ottobre 2018 ed è terminata il 6 aprile 2019. I campioni in carica sono i Washington Capitals. I playoff per la Stanley Cup finals 2019 sono iniziati il 10 aprile 2019 e terminati il 12 giugno 2019 con la vittoria dei St. Louis Blues.

Squadre partecipanti

Playoff

Stanley Cup

Altri progetti

Collegamenti esterni 

2019
Hockey su ghiaccio nel 2018
Hockey su ghiaccio nel 2019